Ворон (фільм, 1935) ()  — американський фільм жахів режисера Лью Лендерса.
 Ворон (фільм, 1963) — американський кінофільм режисера Роджера Кормана
 Ворон (фільм, 1994) — американський кінофільм режисера Алекса Прояса 
 Ворон (фільм, 2012) — трилер режисера Джеймса МакТіга